Босий Василь Іванович (* 1946) — радянський футболіст, нападник.
 Босий Дмитро Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Босий Олександр Любомирович (1975—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Босий Павло Іванович — радянський воєначальник, генерал-майор прикордонних військ.
Прізвища